Alberto Cucchi (1903-1969) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Aldo Cucchi (1911-1983) –  partigiano e politico italiano
 Angelo Cucchi (1920-1990) – operaio, sindacalista e politico italiano
 Enrico Cucchi (1965-1996) – calciatore italiano
 Enzo Cucchi (1949) – artista, pittore e scultore italiano
 Fabio Cucchi (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Fausto Cucchi Boasso (1864-1937) – ambasciatore italiano
 Flavio Cucchi (1949) – chitarrista italiano
 Francesco Cucchi (1834-1913) – patriota e politico italiano
 Giovanni Antonio Cucchi (1690-1771) – pittore italiano
 Giuseppe Cucchi (1940) – generale italiano
 Guerrino Cucchi (1918-1985) – sindacalista italiano
 Ilaria Cucchi (1974) – attivista e politica italiana
 Luigi Cucchi (1837-1898) – patriota e politico italiano
 Maurizio Cucchi (1945) – poeta, critico letterario, traduttore e pubblicista italiano
 Piero Cucchi (1939) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Riccardo Cucchi (1952) – giornalista e radiocronista sportivo italiano
 Stefano Cucchi (1978-2009) – cittadino italiano ucciso da due carabinieri
 Valerio Peretti Cucchi (1956-2003) – autore televisivo, teatrale e autore e conduttore radiofonico italiano

Pagine correlate 
Cucca
Cucci
Cucco